|}
Die Bahnstrecke Zlaté Moravce–Lužianky ist eine Nebenbahn in der Slowakei.

Geschichte 

Die Strecke zwischen Zlaté Moravce und Lužianky wurde am 1. Mai 1938 eröffnet. Diese Bahnstrecke hatte während der Zeit der Ersten Slowakischen Republik eine große Bedeutung, da sie die einzige direkte Verbindung zwischen der Hauptstadt Bratislava, der Regionalhauptstadt Nitra und der Mittelslowakei darstellte. Die leistungsfähigeren Bahnen Bratislava–Nové Zámky(–Budapest) und Nové Zámky bis Levice waren 1938–1945 durch den Ersten Wiener Schiedsspruch von Horthys Ungarn besetzt.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

Am 2. Februar 2003 wurde der Personenverkehr eingestellt. Wegen des Baus des Automobilwerks Jaguar Land Rover wurde die Strecke im November 2015 zwischen Lužianky und Dražovce unterbrochen. Eine Neutrassierung ist nicht geplant. (Stand 2015).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Streckendaten auf rail.sk  (slowakisch)
 Strecke 141: Leopoldov–Kozárovce auf vlaky.net  (slowakisch)

Zlate Moravce–Luzianky